Piet Smit (voetballer) - Voetballer bij Feyenoord. 
 Piet Smit (burgemeester) - Burgemeester van onder andere Noorder-Koggenland 
 Piet Smit (zanger) - Zuid-Afrikaanse gospelzanger.
 Piet Smit (verzetsstrijder) - Nederlandse verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
 Piet Smit (wielrenner) - winnaar van de Ronde van Overijssel in 1952
 P. Smit Jr. - Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit Jr. N.V.